Notoscopelus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther, 1864. Notoscopelus ingår i familjen prickfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskar
Notoscopelus